Кубок наций Персидского залива по футболу 2002 — 15-й розыгрыш Кубка наций Персидского залива. Турнир проходил с 16 по 30 января на стадионе «Короля Фахда» в Эр-Рияде.

Схема проведения 
Шесть команд проводили друг с другом по одной встрече. За победу давалось три очка, за ничью — одно. Команда, набравшая по итогам 5 игр наибольшее количество очков, становилась обладателем Кубка Персидского залива.

Участники 
В турнире принимало участие 6 сборных:
  — организатор
  — действующий обладатель

Турнирная таблица

Результаты матчей

Итог

Бомбардиры 
5 мячей:
  Хани аль-Забет

4 мяча:
  Джасим аль-Хуваиди

3 мяча:

  Абдулла Джумаан ад-Досари

  Хассан аль-Ями

2 мяча:

  Джафаль Рашид

  Сами аль-Джабер

1 мяч:

  Абдулла Абдулрахман
  Хуссейн Али
  Рашид Джамаль
  Салман Иса
  Саид Али аль-Башир

  Джассим аль-Тамими
  Адель Джаду
  Ясир Назми
  Ахмед Халифа
  Абдельсалам Джума

  Абдулрахман Ибрахим
  Хайдар Али Мухаммед
  Талаль аль-Мешаль
  Салех Мухаммади

Интересные факты 
 Мяч, забитый Ясиром Назми на 83-й минуте матча Катар — ОАЭ, стал сотым пропущенным сборной ОАЭ в рамках Кубков наций Персидского залива.

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2002
Международные соревнования по футболу в Саудовской Аравии
Январь 2002 года
Спорт в Саудовской Аравии в 2002 году